Pojem Ostrý je nejednoznačný a může mít následující významy:

jméno kopce
 Ostrý (Šumava) – 1292 m vysoký dvojvrchol na Šumavě v okrese Klatovy a Bavorsku
 Ostrý (Moravskoslezské Beskydy) – 1045 m vysoký vrchol v pohoří Moravskoslezské Beskydy 
 Ostrý (České středohoří, 553 m) – 553 m vysoký vrchol v Českém středohoří
 Ostrý (České středohoří, 719 m) – 719 m vysoký vrchol v Českém středohoří
 Ostrý (Brdy) – 539 m vysoký vrchol severovýchodně Felbabky v okrese Beroun
 Vysoký Ostrý – 585 m vysoký vrchol v Českém středohoří

nebo může jít o bývalé panské sídlo
 Ostrý (hrad, okres Litoměřice) – zřícenina hradu v Českém středohoří na vrchu Ostrý (České středohoří)
 Ostrý (hrad, okres Děčín) – zříceniny hradu nedaleko od města Benešov nad Ploučnicí
 Ostrý (tvrz) – zaniklá tvrz u Rpet v okrese Beroun

či sídlo
 Ostrý (Stránka), část obce Stránka v okrese Mělník
 Ostrý (Jistebnice), část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Ostrý Kámen, část obce Karle v okrese Svitavy

případně se může jednat o rybník v jižních Čechách
 Ostrý (rybník) – rybník mezi vesnicemi Lažánky a Blaténka nedaleko města Blatná

příjmení osob
 Daniela Ostrá, česká politička, místopředsedkyně ČSSD
 František Ostrý, československý politik
 Vlastimil Ostrý, český politik, poslanec PSP za US-DEU

Související články 
 Ostrý vrch
 Vostrý